Weigelsdorf bezeichnet

 Weigelsdorf (Gemeinde Ebreichsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Ebreichsdorf in Niederösterreich
 Weigelsdorf (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Ostroszowice, Woiwodschaft Niederschlesien (Weigersdorf im Kreis Reichenbach/Schlesien)
 Vajglov, Ortsteil von Břidličná nad Moravicí, Tschechien 
 Volanov, Ortsteil von Trutnov, Tschechien
 Vikantice, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Wigańcice, Dorf der Gemeinde Ziębice im Powiat Ząbkowicki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Siehe auch:
 Weigersdorf
 Weigendorf (Begriffsklärung)